L'école napolitaine de musique, école de musique d'opéra.
 L'école napolitaine de peinture, active lors de la Renaissance artistique.

Voir aussi 
 Naples